Dentimargo idiochila är en snäckart som först beskrevs av Jeanne Sanderson Schwengel 1943.  Dentimargo idiochila ingår i släktet Dentimargo och familjen Marginellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
idiochila